Stanica bezeichnet zwei Orte in Polen:

 Stanica (Przeworno) in der Gemeinde Przeworno in der Woiwodschaft Niederschlesien, deutsch Haltauf, zuletzt im Kreis Strehlen
 Stanica (Pilchowice) in der Gemeinde Pilchowice in der Woiwodschaft Schlesien, deutsch Stanitz, zuletzt im Kreis Ratibor